Васиены () — село в Яловенском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 129 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Вэсиень проживает 4106 человек (2018 мужчин, 2088 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Яловенского района